Гаутама (Готама):

В хронологическом порядке:
 Гаутама (II тысячелетие до н. э.) — ведийский мудрец.
 Гаутама (VI век до н. э.) — основатель буддизма.
 Гаутама Индрабхути (VI век до н. э.) — святой в джайнизме.
 Акшапада Гаутама (II век до н. э.) — индийский философ, основоположник школы ньяя.

См. также 
 Гаумата